Dunsterville ist der Familienname folgender Personen:

 Galfried Dunsterville (1905–1988), venezolanischer Ingenieur und Orchideenliebhaber
 Lionel Dunsterville (1865–1946), britischer General im Ersten Weltkrieg